Группу 9 отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2017 составили молодёжные сборные Англии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Норвегии и Швейцарии. Победитель группы выходит напрямую в финальную стадию, а команда, занявшая второе место, оказавшись в четвёрке лучших команд, занявших вторые места примет участие в стыковых матчах. При этом при определении лучших вторых сборных учитываются только матчи с командами, финишировавшими на первых, третьих, четвёртых и пятых местах.

Таблица группы 9 

{|
|-
|

|

|}

Результаты и предстоящие матчи 
Время начала матчей — местное.

Бомбардиры 
4 мяча

  Мохамед Эльюнусси

  Шани Тарашай

3 мяча

  Чуба Акпом

  Маркус Рашфорд

  Гайяс Захид

2 мяча

  Тэмми Абрахам
  Рубен Лофтус-Чик
  Джеймс Уорд-Проуз

  Дункан Уотмор
  Мартин Эдегор

  Харис Табакович
  Эдимилсон Фернандеш

1 мяч

  Льюис Бейкер
  Демарай Грей
  Джошуа Онома
  Натан Редмонд
  Джон Свифт
  Натаниэл Чалоба

  Харис Хайрадинович
  Армин Черимагич
  Абат Аймбетов
  Дидар Жалмукан
  Мирас Тулиев
  Александер Сёрлот

  Андерс Троннсен
  Фредрик Эурснес
  Мартин Анга
  Флориан Камбери
  Салим Хелифи

Примечания

Ссылки 
 Страница молодёжного ЧЕ на сайте УЕФА.

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2017